Михаил Белый: Белый, Михаил Михайлович (род. 1945) — российский дипломат, посол Российской Федерации в Японии.
 Белый, Михаил Ульянович (1922—2001) — украинский учёный-физик и политический деятель.